Con il nome di mirabolano, mirobolano o mirobalano (pronuncia ) s'intendono varie piante.

Prunus cerasifera, detto anche amolo.
varie specie asiatiche del genere Terminalia, in particolare T. catappa e T. bellirica.